Russkaja (stacja antarktyczna)
 Russkaja (zespół muzyczny)